Caliche (molécula): óxido de calcio (CaO) o cal viva.
Caliche (roca): depósito endurecido de carbonato de calcio.
Caliche (lingüística): lenguaje coloquial de El Salvador, Honduras, Guatemala o México.
Caliche (juego tradicional)